Узбекские ханства — государственные образования исторического Турана или Туркестана (Мавераннахра,  Хорезма, Ферганы и Хорасана) в пределах современных территорий Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Южного Казахстана, Южного и Восточного Туркестанов. Возглавлялись правителями из узбекских династий . Были основаны двумя ветвями рода Шейбанидов: Шейбанидами Мавераннахра и Шейбанидами Хорезма, которые в начале XVI века отвоевали у Тимуридов контроль над Мавераннахром и Хорезмом.

Обзор

Бухарское ханство (1500—1920)

Хивинское ханство (1511—1920)

Балхское ханство (1526—1850)

Бадахшанское ханство (1658—1873)

Кокандское ханство (1709—1876)

Узбекские ханства левобережья Амударьи (1747—1895)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Узбекские ханства